Grote koavink
 Kleine koavink